Tadeusz Jan Dworski (ur. 24 czerwca 1871 we Lwowie, zm. 18 maja 1959 w Sanoku) – polski urzędnik, działacz społeczny.

Życiorys 
Tadeusz Jan Dworski urodził się 24 czerwca 1871 we Lwowie jako syn Waleriana i Pauliny z domu Mittig. Był bratem m.in. Kazimierza. 

W okresie zaboru austriackiego w ramach autonomii galicyjskiej wstąpił do służby urzędniczej wymiaru sprawiedliwości Austro-Węgier. Podjął pracę w C. K. Sądzie Powiatowym w Glinianach, gdzie od około 1897 był kancelistą, a od około 1907 oficjałem kancelaryjnym. Od około 1913 pracował jako drugi urzędnik prowadzący księgi gruntowe w C. K. Sądzie Obwodowym w Sanoku. Po wybuchu I wojny światowej od 5 września 1914 wraz z sześcioma bliskimi przebywał w Strambergu (Styria). Potem, do 1918 figurował nadał na swoim stanowisku pracy w sądzie w Sanoku. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przebywał w Sanoku. W październiku 1928 został wybrany do Rady Powiatowej Kasy Chorych w Sanoku. W 1929 mianowany starszym sekretarzem przy Sądzie Grodzkim w Sanoku. Politycznie był związany ze Stronnictwem Narodowym. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, zarówno w okresie zaboru (Lwów, Gliniany), jak i w okresie II Rzeczypospolitej w ramach sanockiego gniazda (1921, 1922, 1932, 1924, 1939), pełniąc funkcję skarbnika, zaś w 1946 zaangażował się w próbę jego reaktywacji. Działał w Towarzystwie Szkoły Ludowej w Sanoku (pełnił funkcję sekretarza podczas zjazdu oświatowego 1 maja 1932). Był żonaty z Janiną z domu Turzańską (ur. 1878 w Czerniowcach w rodzinie wyznania katolickiego obrządku ormiańskiego, w latach 20. nauczycielka w Posadzie Olchowskiej, zm. 1947 w Sanoku). Wraz z żoną był członkiem wspierającym Katolicki Związek Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej w Sanoku. W 1924 subskrybował akcje założonego wówczas Banku Polskiego.

Zamieszkiwał w Sanoku przy ulicy Zielonej 9. Zmarł 18 maja 1959 w Sanoku. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Sanoku 20 maja 1959.

Jego córkami były: Stanisława (1899-1988, żona inż. Stanisława Beksińskiego, matka malarza Zdzisława), Helena (1901-1986, do końca życia w stanie panieńskim), Maria (1902-1991, żona Stanisława Potockiego, także nauczycielka, matka Jerzego i Anny Potockiej-Hoser (1934-1999)), Zofia Alicja (1908-1993, zamężna z nauczycielem Franciszkiem Filarem). Dla córek wybudował dom przy ulicy Zielonej 17.

Odznaczenia 
austro-węgierskie
 Złoty Krzyż Zasługi Cywilnej z Koroną (przed 1917)
 Medal Jubileuszowy Pamiątkowy dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych (przed 1912)
 Krzyż Jubileuszowy dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych (przed 1912)

Przypisy

Bibliografia 
 

Członkowie rad kas chorych II Rzeczypospolitej
Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (zabór austriacki)
Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (II Rzeczpospolita)
Członkowie Towarzystwa Szkoły Ludowej
Działacze społeczni II Rzeczypospolitej
Galicyjscy urzędnicy sądowi
Ludzie urodzeni we Lwowie
Ludzie związani z Glinianami
Pochowani na Cmentarzu Centralnym w Sanoku
Polacy odznaczeni Krzyżem Jubileuszowym dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych
Polacy odznaczeni Krzyżem Zasługi Cywilnej
Polacy odznaczeni Medalem Jubileuszowym Pamiątkowym dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych
Politycy Stronnictwa Narodowego
Urzędnicy związani z Sanokiem (zabór austriacki)
Urzędnicy związani z Sanokiem (II Rzeczpospolita)
Urodzeni w 1871
Zmarli w 1959